Толис Воскопулос (, 26 июля 1940, Пирей — 19 июля 2021) — греческий певец и актёр, один из известнейших исполнителей в жанре лаика.

Биография 
Толис Воскопулос освоил, помимо музыкальной, профессию актёра, снялся во многих фильмах и играл в театре Афин. Среди самых известных постановок с участием Воскопулоса — «Οι εραστές του ονείρου» (Dream Lovers), где главную роль также выполняла Зои Ласкари.

В последние годы Толис Воскопулос жил на острове Корфу, где он время от времени давал концерты, в основном благотворительные. Одно из его последних благотворительных мероприятий — впечатляющий бесплатный концерт в историческом районе Палео Фрурио на Корфу летом 2005 года.

Был женат четырежды, последний раз — на Ангеле Гереку, греческом политике, бывшем заместителе министра культуры и туризма Греции; дочь — Анна (2001 г.р.). Она оставила пост заместителя министра именно из-за мужа, точнее из-за его долгов, которые на 2010 год превысили 5 млн евро. Министерство финансов Греции подтвердило, что ему грозит уголовное расследование. С 18 ноября 2011 года после большого перерыва Воскопулос начал выступления в афинском клубе Diogenis Studio совместно с Антонисом Ремосом.

11 июля 2021 года доставлен на машине скорой помощи в 251-й госпиталь Военно-воздушных сил Греции. Скончался за несколько дней до своего 81-летия, который приходится на 26 июля, 19 июля от сердечного приступа.

Дискография 

 Αγωνία
 Αδέλφια μου, Αλήτες, Πουλιά
 Σε Ικετεύω
 Μια Αγάπη
 Στιγμές Αγάπης
 Στοιχηματίζω
 Σμυρνέικα και Λαϊκά
 Ας Είμαστε Ρεαλιστές
 Εγώ τι Έχω και τι θα ΄Χω
 Όταν Τραγουδώ
 Είναι το Κάτι που Μένει
 Αναμνήσεις
 Τραγούδα θεατρίνε
 Μέρα Νύχτα Παντού
 Βοσκόπουλος ΄80
 Καρδιά μου Μόνη
 Δεν Θέλω να Θυμάμαι
 Περασμένες μου Αγάπες
 Είσαι Δικιά μου
 Τότε
 Τώρα
 Αμέτρητα Γιατί
 Ατέλειωτο Ερωτικό Ταξίδι
 Για Πάντα
 Να Κάνουμε έναν Έρωτα όλο Τρέλα
 Όλη η Αλήθεια
 Στάζεις Έρωτα
 Κοντά σου Εγώ
 Τα Ερωτικά
 Ματια φεγγάρια
 Τα Πρώτα μου Τραγούδια (συλλογή)
 Ήρθες σαν Όνειρο
 Η Νύχτα Γέμισε με Φως
 2000—2001 Live
 Η Σωστή Απάντηση
 Καλη σου τύχη
 Αντίθετο Ρεύμα (2005)
 Στης ζωής μου τις στράτες (2006)
 Να με κοιτάς στα μάτια (2007)
 Στο πέρασμα του χρόνου (2008)

Фильмография 

 O άγνωστος εκείνης της νύχτας (1972)
 Αδέλφια μου αλήτες πουλιά (1971)
 Μαριχουάνα στοπ (1971)
 Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή (1971)
 Aναστενάζουν οι πενιές (1970)
 Το όνειρο της Κυριακής (1970)
 Σε ικετεύω αγάπη μου (1970)
 Αγωνία (1969)
 Eλπίδες που ναυάγησαν (1968)
 Kαταραμένη ώρα (1968)
 Mείνε κοντά μου, αγαπημένε (1968)
 Θα κάνω πέτρα την καρδιά μου (1968)
 Συντρίμμια τα όνειρά μας (1967)
 Τ' αδέλφια μου (1966)
 Ο Αριστείδης και τα κορίτσια του (1964)
 Ήταν όλοι τους κορόιδα (1964)
 Ο Γιάννης τα' κανε θάλασσα (1964)
 Kάτι να καίει (1963)
 Mεσάνυχτα στη βίλλα Νέλλη (1963)
 Tρεις κούκλες κι εγώ (1960)

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Греции
Актёры Греции
Умершие в 2021 году